Corsario steht für:
 Islote Corsario, Insel der Antarktis
 Corsario Negro, Schiff
 Microleve Corsario, Amphibienflugzeug
 Pietro Corsario, Bischof